Amos Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amos Creek (Amys Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Amos Creek (Land Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Amos Creek (Mulberry Creek), Fluss im Caldwell County, Bundesstaat North Carolina
 Amos Creek (Spillcorn Creek), Fluss im Madison County, Bundesstaat North Carolina
 Amos Creek (Concho River), Fluss im Bundesstaat Texas
 Big Amos Creek, Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Little Amos Creek, Fluss im Bundesstaat Kentucky